Birago, frazione di Lentate sul Seveso nella provincia di Monza
 Palazzo Birago di Borgaro, a Torino
 Villa Birago-Clari-Monzini a Cassinetta di Lugagnano

Persone 
 Birago, nobile famiglia milanese
 Dalmazio Birago, prima medaglia d'oro in Africa Orientale Italiana
 Giovanni Pietro Birago, miniatore italiano del XV secolo
 Ignazio Renato Birago di Borgaro, architetto italiano
 Renato Birago, cardinale